Een verkeersweg:
 N930 (België)
 N930 (Nederland), zie Provinciale weg 930

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing